Rik Smits (basketbalspeler)
Rik Smits (journalist)
Rik Smits (kunstenaar)